Тодор Каназирев е български възрожденски деец от Мехомия.

Биография 
Тодор Каназирев е роден през 1815 година в Мехомия, тогава в Османската империя, в семейството на общественика Ерсен Каназирев. През 30-те години е член на Мехомийската община. Тодор Каназирев е сред петте основни ктитори на построената в 1834 година църква „Свети Георги Победоносец“. Баща е на революционера Никола Каназирев.

Родословно дърво

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Каназиреви